

Aziende 
Citizen Watches – azienda giapponese produttrice di orologi

Cinema 
Citizen – film del 1982 diretto da William Farley
Citizen – film del 2001 diretto da Saravana Subaiya
Citizen – film del 2008 diretto da Om Sai Prakash

Editoria 
Gloucester Citizen – quotidiano britannico
Ottawa Citizen – quotidiano canadese

Musica 
Citizen – gruppo musicale statunitense
Citizen – album degli Army of Me del 2007

Sport 
Citizen AA – squadra di calcio di Hong Kong

Pagine correlate 
The Citizen
Citizens' Band